Göllingen bezeichnet:

 Göllingen (Kyffhäuserland), Ortsteil von Kyffhäuserland im Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Göllingen (Bissingen), Ortsteil von Bissingen im Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern

Siehe auch: Gollingen